De IJsel (zwemclub)
 De IJsel (bedrijf)